Belgique
 Rue Saint-Michel à Liège

France
 Rue Saint-Michel à Nancy ;
 Rue de Rigny, anciennement nommée Rue Saint-Michel, à Paris ;
 Rue Saint-Michel, surnommée « rue de la Soif », à Rennes ;
 Rue Saint-Michel, à Lyon ;
 Rue Victor Duchamp, anciennement Rue Saint-Michel, à Saint-Étienne.
 Grande-rue Saint-Michel, à Toulouse

Michel Rue